Princ Vilém Dánský a Norský (dánsky: prins Vilhelm af Danmark og Norge; 21. února 1687, Kodaň – 23. listopadu 1705, Kodaň) byl nejmladší syn Kristiána V. Dánského a Šarloty Amálie Hesensko-Kasselské, tudíž mladší bratr Frederika IV.

V roce 1696 byl Vilhelmovým komorníkem jmenován Joachim Pritzbuer, kterého v roce 1705 vystřídal Martin Balthasar von Waldersee. Ten měl prince doprovázet na jeho velké zahraniční cestě do Utrechtu, Španělského Nizozemí, Francie, Itálie a Anglie. Pokyny pro Walderseeho a princova sekretáře a učitele Johana Ernsta Carlowitze jsou datovány 2. října, ale brzy poté Vilhelm onemocněl a 23. listopadu zemřel na kodaňském zámku.

Předkové

Reference 

Oldenburkové
Dánští princové
Narození v roce 1687
Narození 21. února
Narození v Kodani
Úmrtí v roce 1705
Úmrtí 23. listopadu
Úmrtí v Kodani
Pohřbení v katedrále v Roskilde
Muži